Заводская Слобода — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заводская Слобода — агрогородок в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Заводская Слобода — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.